Georges Weill ist der Name folgender Personen:

* Georges Weill (Historiker) (Georges Jacques Weill; 1865–1944), französischer Historiker 
 Georges Weill (Mediziner) (1866–1952), französischer Augenarzt 
 Georges Weill (Politiker) (1882–1970), französischer Redakteur und Politiker (SPD), MdR
 Georges Gustave Weill (* 1926), französischer Mathematiker und Hochschullehrer